Бругерио () — город в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 32 724 человека (на 2004 г.), плотность населения составляет 3062 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 20047. Телефонный код — 039.

Покровителем коммуны почитается святой апостол Варфоломей, празднование 11 октября.

Города-побратимы 
  Ле-Пюи-ан-Веле, Франция
  Прешов, Словакия

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 

Города Италии